Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie
 Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas

Desambiguações de organizações